Примеро де Хунио има више значења:

 Примеро де Хунио (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Примеро де Хунио (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику